Arcis ist der Name folgender geografischen Objekte in Frankreich:

 Arcis-le-Ponsart, Gemeinde im Département Marne
 Arcis-sur-Aube, Gemeinde im Département Aube
 Kanton Arcis-sur-Aube, Kanton im Département Aube

Arcis ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Guthrie d’Arcis (1879–1937), Schweizer Pazifistin und Frauenrechtlerin
 Charles Egmond d’Arcis (1887–1971), Schweizer Journalist und Alpinist

Siehe auch:
 Arcy